Dijon – miasto we Francji
 Dijon – postać z serialu i filmu Kacze opowieści
 Dijon – musztarda